«Версии» – информационная телепрограмма, выходившая в эфир на ОРТ с 3 апреля по 29 сентября 1995 года и на НТВ со 2 октября по 29 декабря 1995 года. Производилась ОРТ, ИТА, РГТРК «Останкино» и телекомпания REN-TV. Ведущим программы был Сергей Доренко, который ранее вёл информационную программу «Подробности» на российском канале. Выходила в эфир поздно ночью и имела хронометраж 30 минут.

История 
Сначала программа выходила на ОРТ с 3 апреля по 29 сентября 1995 года. Москва, телецентр «Останкино». «Версии» являлись негосударственными новостями ОРТ. На ОРТ программа перестала выходить 29 сентября 1995 года, в тот же день, когда ОРТ покинули программы «Пойми меня» и «Иванов, Петров, Сидров». Руководство ОРТ объясняла причину закрытия низкими рейтингами программы, однако сам Сергей Доренко обвинил в закрытиях руководство ОРТ, а также непосредственно Бориса Березовского, а также указывал на сильное давление на него как ведущего. 2 октября 1995 года программа перешла на НТВ, где выходила по будням в 0:20 до 29 декабря 1995 года.

Заставка и студия 
На тёмно-синем фоне вращаются горизонтальные полосы и поворачивается слово «Версии», после чего появляется большой логотип REN-TV. Студия выглядела так: тёмно-синий фон, справа от ведущего сетка с надписью «Версии».

Примечания

Ссылки 
 Последний выпуск программы на ОРТ
 Заставка программы

Телепередачи Первого канала
Телепередачи НТВ
Телепередачи телекомпании РЕН ТВ
Свобода слова в России
Новостные программы России
Телепередачи, запущенные в 1995 году
Телепередачи, закрытые в 1995 году
Телепередачи России